Ерадеро има више значења:

 Ерадеро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ерадеро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику